Кубок Черногории по футболу 2006/07 года () — 1-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2006/2007
2006 год в Черногории
Спорт в Черногории в 2007 году
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году